Пол може да се отнася за:
 Пол, термин в биологията
 Пол (феминизъм), термин в хуманитарните науки
 Пол (град), град в Айдахо, САЩ
 Пол (област), област в Република Конго

Вижте също 
 Символи на пола
 Ин-ян